Улянув () — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Нисковский повят, Подкарпатское воеводство. Население — 8905 человек (на 2005 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Белинец
 Белины
 Борки
 Буковина
 Домбровица
 Домбрувка
 Глинянка
 Хута-Деренговска
 Кужина-Мала
 Кужина-Сьредня
 Кужина-Велька
 Вулька-Белиньска
 Вулька-Таневска

Поселения 
 Багно
 Борсучины
 Бур
 Булава
 Дыяки
 Гаювка
 Гурка
 Езорко
 Кемпа-Рудницка
 Коне
 Кошары
 Майдан-Домбрувчаньски
 Мешице
 Мокрадло
 На-Ставе
 Надтамы
 Палки
 Подбук
 Подграница
 Подосичина
 Подвале
 Порембиска
 Рендзины
 Руда-Тановска
 Рычки
 Сток
 Сухе-Ляски
 Шевцы
 Тобылка
 Волошины
 Вымыслув
 Захоина
 Задомброва
 Загура
 Закужинка
 Зарове
 Зволяки
 Жабе

Соседние гмины 
 Гмина Харасюки
 Гмина Яроцин
 Гмина Кшешув
 Гмина Ниско
 Гмина Пышница
 Гмина Рудник-над-Санем

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Подкарпатского воеводства